En Pologne, Przytok peut désigner :
 Przytok, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Przytok, un village dans la voïvodie de Poméranie,
 Przytok, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.